Callicebus olallae é uma espécie de primata platirrino da família Pitheciidae e subfamília Callicebinae. É endêmico do alto rio Beni, na Bolívia.

Mamíferos da Bolívia
Mamíferos descritos em 1939
Callicebus
Fauna endêmica da Bolívia‎